Mieczysław Jakubowski (1883–1940) – polski wojskowy, chorąży artylerii, ofiara zbrodni katyńskiej
 Mieczysław Jakubowski (1896–1963) – polski prawnik i polityk, poseł na Sejm II RP
 Mieczysław Jakubowski (ur. 1934) – polski przedsiębiorca, działacz gospodarczy i polityczny, wiceprezes Stronnictwa Demokratycznego